Jason's Lyric est un film américain, sorti en 1994.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Jason's Lyric
 Réalisation : 
 Scénario : Bobby Smith Jr.
 Photographie : Francis Kenny
 Pays d'origine : États-Unis
 Genre : romance
 Date de sortie : 1994

Distribution 
 Allen Payne : Jason Alexander
 Jada Pinkett Smith : Lyric 
 Bokeem Woodbine : Joshua Alexander
  : Alonzo
 Eddie Griffin : Rat
  : Gloria
 Lisa Nicole Carson : Marti
 Lahmard J. Tate : Ron
 Forest Whitaker : Maddog

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1994
Film romantique américain
Film de PolyGram Filmed Entertainment
Film tourné à Houston
Film se déroulant au Texas
Film sur la sexualité